41К-142 — автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ленинградской области, имеющая начало в городе Луга Ленинградской областей и заканчивающаяся в посёлке Медведь Новгородской области. Участок автодороги 41К-142 на территории города Луги от проспекта Володарского до границы населённого пункта, именуется Медведское шоссе. Автодорога стоит вдоль реки Луга. И является автодорожным выходом из города Луги в Новгородскую область.

Маршрут 
Естомочи(3 км)

Чеголи(6 км)

Бор(11 км) 

Стрешево(13 км)

Петровские Бабы(14 км) 

Заозерье(17 км)

Поворот на Щегоща(18 км) 

Герцена(20 км) 

Филимонова Горка(22 км)  

Торошковичи(24 км)  

Новое Село-1(27 км)  

Новое Село-2(28 км)  

Ручьи(29 км)  

Граница с Новгородской областью, переход на автодорогу 49К-01(30,7 км)

См. также 
 41К-141

Примечания 

Автомобильные дороги Ленинградской области
Луга